Njord - personagem da mitologia nórdica
Njord (álbum) - da cantora norueguesa Liv Kristine
4213 Njord - um asteroide

Desambiguação